Изоплит:
 Изоплит — посёлок городского типа в Тверской области России.
 Изоплит — жилой район в городе Екатеринбурге.
 Изоплит (компания) — закрытое акционерное общество «Изоплит» — крупнейший производитель ДВП в центральной России. г. Обоянь Курской области России.